Kacper Smoliński (ur. 1990) – polski muzyk
 Kacper Smoliński (ur. 2001) – polski piłkarz